Балабаевка — название населённых пунктов в России:

 Балабаевка — деревня в Сосновском районе Тамбовской области.
 Балабаевка — деревня в Ленинском районе Тульской области.